Robin Hood est le nom anglais de Robin des Bois, un héros légendaire du Moyen Âge anglais.

Ce héros a donné son nom à plusieurs œuvres.

Cinéma 
 Robin Hood and His Merry Men (« Robin des Bois et ses Joyeux Compagnons »), film muet de Percy Stow, sorti en 1908
 Robin Hood, film muet de Étienne Arnaud et Herbert Blaché, sorti en 1912, restauré en 2006
 Robin Hood Outlawed  (« Robin des Bois Hors-la-loi ») , film muet de , sorti en 1912
 Robin Hood, film muet de Theodore Marston, sorti en 1913
 , titre original de Robin des Bois (film, 1922), film d'Allan Dwan, sorti en 1922
 , titre original de Les Aventures de Robin des Bois (film, 1938), film de Michael Curtiz et William Keighley, avec Errol Flynn et Olivia de Havilland, sorti en 1938
 , titre original de Robin des Bois (film, 1973), film de Wolfgang Reitherman, sorti en 1973
 , titre original de Robin des Bois, film de John Irvin, sorti en 1991
 , titre original de Robin des Bois, prince des voleurs, film d'aventure de Kevin Reynolds, sorti en 1991
 , titre original de Sacré Robin des Bois, film parodique de Mel Brooks, sorti en 1993
 , film de , sorti en 2009
 , titre original de Robin des Bois (film, 2010), film de Ridley Scott, avec Russell Crowe, sortie en 2010

Télévision 

 Rocket Robin Hood, série télévisée d'animation canadienne (1966-1969)
 Robin Hood, téléfilm canadien réalisé par Trevor Evans (1982)
 Robin of Sherwood, série britannique (1984-1986)
 Robin Hood, téléfilm multi nationalité réalisé par John Irvin (1991)

Musique 
 Robin Hood, opéra anglais en trois actes, musique de George Alexander Macfarren et livret de John Oxenford
 Robin Hood, album du chanteur de reggae jamaïcain Barrington Levy, paru en 1979

Littérature 

 Robin Hood ou la Forêt de Sherwood, titre de l'édition française du roman Maid Marian de Thomas Love Peacock, paru en 1822
 Robin Hood, série de bande dessinée
 , drame théâtrale (1601) lié à la légende de Robin Hood

 Jeu vidéo 

 Robin Hood : La Légende de Sherwood, jeu vidéo sorti en 2002 et développé par Spellbound Studios
 Robin Hood: Defender of the Crown, jeu vidéo édité en 2003 par Cinemaware et Capcom

 Autres 

 Robin Hood, montagnes russes en bois du parc Walibi Holland
 Robin Hood's Cave'', nom d'une grotte ornée en Angleterre
 'Robin Hood', cultivar de rosier obtenu en 1927 par le révérend Pemberton